Ю́щенко — українське прізвище, утворене від Юсько — народної форми канонічного імені Євфимій (Юхим).

Відомі носії:
 Ющенко Анатолій Панасович ( 1936) — український і російський науковець-лепролог, доктор медичних наук.
 Ющенко Віктор Андрійович ( 1954) — 3-й Президент України, голова Національного банку України (1993—2000), прем'єр-міністр України (1999—2001), лідер Помаранчевої революції.
 Ющенко Валерій Піменович ( 1945) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант РВСП.
 Ющенко Владислав Валерійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ющенко Володимир Михайлович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ющенко Григорій Іванович ( 1882 — після 1931) — український історик.
 Ющенко Дмитро Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ющенко Євген Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ющенко Іван Васильович — заслужений лісівник України.
 Ющенко Катерина Логвинівна (1919—2001) — укранський вчений кібернетик, член-кореспондент АН УРСР.
 Ющенко Катерина Михайлівна (1961) — дружина 3-го Президента України Віктора Ющенка.
 Ющенко Марфа Йосипівна (1902 — ?) — українська радянська діячка, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.
 Ющенко Микола Романович (1904—1995) — доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи УРСР.
 Ющенко Михайло Федорович (біля 1947) — радянський і український футбольний тренер, один із перших організаторів жіночого футболу в Україні.
 Ющенко Олекса Якович (1917—2008) — український поет і журналіст. Член Спілки письменників з 1944 р.
 Ющенко Олександр Анатолійович — лейтенант Національної поліції України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Ющенко Олександр Іванович (1869—1936) — український психіатр, дійсний член АН УРСР.
 Ющенко Олександр Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ющенко Олексій Анатолійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ющенко Олена Іванівна — перший заступник генерального директора Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», заслужений працівник культури України.
 Ющенко Павло (1924—1949) — український військовик, лицар Золотого хреста бойової заслуги 1 класу
 Ющенко Петро Андрійович ( 1946) — народний депутат України 4-го скликання.
 Ющенко Роман Сергійович — український культурист.
 Ющенко Юрій Сергійович ( 1957) — український вчений в галузі гідрології, руслознавець, доктор географічних наук.

Див. також 
 Ющенкова

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко